A kékhomlokú törpeara (Diopsittaca nobilis) a papagájalakúak (Psittaciformes) rendjébe és a papagájfélék (Psittacidae) családjába sorolt Diopsittaca nem egyetlen faja.

Rendszeres 
Egyes rendszerbesorolások Ara nobilis néven az ara nembe sorolják.

Alfajok, változatok 
 Diopsittaca nobilis nobilis (törzsváltozat)
 Diopsittaca nobilis cumanensis 
 Diopsittaca nobilis longipennis

Származása, elterjedése 
Kelet-Venezuelában, Guyanában és Észak-Brazíliában él, az Amazonastól északra.

Megjelenése, felépítése 
Testének hossza mintegy 30 centiméter, szárnyáé 17 centiméter. Homloka, feje tetejének elülső része kék; fehéren csu­pasz pofafoltja csak a szem környékére és a kan­tárra korlátozódik. Szárnyának or­ma, szegélye és a nagy alsó szárnyfedők vörösek, kézfedőinek külső zászlói kékek, az evezőtollak alsó felülete olajsárga.

A nemek ránézésre nem különböznek.

Életmódja, élőhelye 
Erdőségekben vagy szavannákon él, de kitűnő rejtőszíne miatt jobbára csak ri­koltozását követve fedezhető fel.

Magvakkal (főleg diófé­lékkel), rü­gyekkel, virágokkal és gyümölcsökkel táplálkozik. 10–15 fős csapatokban él.

Szaporodása 

Pálmafák törzsének üregeibe, illetve termesz­várakba fészkel. Ta­vasszal – kora nyáron költ, egy fészekalja 4-6 tojás. 23 napig kotlik.

Források 

 
 Papagáj-online

További információk 

 Képek az interneten a fajról
 Ibc.lynxeds.com - videók a fajról
 Xeno-canto.org - a faj hangja és elterjedési területe

Újvilágipapagáj-formák
Madárfajok
Brazília madarai
Bolívia madarai
Guyana madarai
Francia Guyana madarai
Suriname madarai
Peru madarai
Venezuela madarai